Miejscowości na Ukrainie
 Woskreseniwka – wieś w rejonie wasylkiwskim obwodu dniepropetrowskiego Ukrainy
 Woskreseniwka – wieś w rejonie nowomoskowskim obwodu dniepropetrowskiego Ukrainy
 Woskreseniwka – wieś w obwodzie ługańskim Ukrainy
 Woskreseniwka – wieś w obwodzie charkowskim Ukrainy